Le Qatar Classic 2017 est l'édition 2017 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 13 au . Simon Rösner atteint sa première demi-finale d'un tournoi PSA World Series en éliminant le champion du monde et tenant du titre Karim Abdel Gawad au  tour. Dans le choc des demi-finales, le  mondial Mohamed El Shorbagy met fin à une série consécutive de trente victoires au meilleur des 5 jeux du   mondial Grégory Gaultier et accède à sa  finale consécutive du Qatar Classic.

Mohamed El Shorbagy l'emporte en finale face à Tarek Momen.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2017
Sport au Qatar en 2017
Sport en octobre 2017
Sport en novembre 2017
PSA World Series 2017